Maribyrnong kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maribyrnong (del av en befolkad plats), Victoria, 
 Maribyrnong (region), Victoria, 

Robotskapade Australienförgreningar